Мурафська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні та Росії в XIX — першій чверті XX століття:

 Мурафська волость — Ямпільського повіту Подільської губернії;
 Мурафська волость — Богодухівського повіту Харківської губернії.